Wara peut désigner :

Toponymes 
 Wara (nom officiel) ou Ouara, un village au Burkina Faso.
 Wara, une localité en Pologne.

Divers 
 Le wara, une langue gur parlée au Burkina Faso.
 Le wära, une monnaie fondante en circulation en Bavière.
 L’awara, un fruit en  créole guyanais.
 Wara, une série télévisée sénégalo-nigéro-française créée par Charli Beléteau (2020).